Singel – canale di Amsterdam
Singel – via di Baarle
Singel – via di Bruges
Singel – via di Sneek
DeSingel –  centro culturale di Anversa